Рокафорт-де-Керальт ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 8,48 км². Население — 258 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Historia del castillo de Rocafort

Муниципалитеты Таррагоны